Ganeas (Ganeas), een plaats in Indonesië
Ganeas (Talaga), een plaats in Indonesië